Schneckenburger är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Manfred Schneckenburger (1938–2019), tysk konsthistoriker 
 Matthias Schneckenburger (1804–1848), tysk  evangelisk teolog
 Max Schneckenburger (1819–1849), tysk skald
 Wilhelm Schneckenburger (1891–1944), tysk infanterigeneral 

Tyska efternamn